Туитан има више значења:

 Туитан, Сан Хосе де Туитан (Номбре де Диос), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Туитан (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику